Preseka est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie
 Preseka, une localité située dans l'obchtina de Kirkovo, oblast de Kardjali ;
en Croatie
 Preseka, un village et une municipalité situés dans le comitat de Zagreb ;
 Preseka, une localité située dans la municipalité de Gornji Mihaljevec, comitat de Međimurje ;
en Serbie
 Preseka, un village situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
 Preseka, un village situé dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica ;
 Preseka/Presekë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
en Macédoine
 Preseka, village de la municipalité de Kotchani.